Yanggu bezeichnet:
 den Kreis Yanggu (阳谷县) der bezirksfreien Stadt Liaocheng in der chinesischen Provinz Shandong, siehe Yanggu (Liaocheng);
 die Großgemeinde Yanggu (阳固镇) im Kreis Qi in der chinesischen Provinz Henan, siehe Yanggu (Qi);

 in den Kreis Yanggu in Südkorea, siehe Yanggu-gun.